Contea di Pennington o Pennington County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Pennington (Dakota del Sud)
 Contea di Pennington (Minnesota)